Andrés Ortiz-Osés (1943-2021), filòsof espanyol
 Andrés Ortiz Rojas (mort el 1917), militar mexicà